Walton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Walton County, Florida 
 Walton County, Georgia